Johnny est l'hypocoristique du prénom  (Jean en français). 
Il est parfois orthographié Johnnie (exemple : le whisky écossais Johnnie Walker), voire Jonny.
En France, le prénom utilisé seul désigne généralement Johnny Hallyday.

Personnalités 
 Johnny Burnette (1934-1964), chanteur et guitariste américain de rockabilly ;
 Johnny Cash (1932-2003), chanteur et compositeur américain de musique country ;
 Johnny Chan (1957-), joueur chinois de poker professionnel, naturalisé américain ; 
 Johnny Clegg (1953-2019), chanteur sud-africain ;
 Johnny Depp (1963-), acteur américain ;
 Johnny Hess (1915-1983), chanteur suisse francophone ;
 Johnny Hallyday (1943-2017), chanteur français ;
 Johnny Nash (1940-2020), chanteur américain ;
 Johnny Osbourne (1948-), chanteur de reggae jamaïcain ;
 Johnny Ramone (1948–2004), guitariste américain des Ramones ;
 Johnny Rotten (1956-), chanteur britannique (Sex Pistols puis Public Image Limited) ;
 Johnny Weissmuller (1904-1984), sportif et acteur autrichien, naturalisé américain (Tarzan).
 Johnny Winter (1944-2014), guitariste et chanteur américain de blues ;
 Johnny Knoxville (1971-), est un acteur comique américain, principalement connu comme cocréateur et principale vedette de la série Jackass, diffusée sur MTV.
 Johnny Suh, membre américain du boys band sud-coréen NCT.

Personnages fictifs 

 Johnny Sasaki, personnage de la saga Metal Gear ;
 Johnny C., tueur en série et protagoniste de la série de bandes dessinées d'humour noir Johnny The Homicidal Maniac ;
 Johnny English (2003-2018) dans les films Johnny English, Johnny English Reborn et Johnny English contre-attaque ;
 Johnny Cage, personnage du jeu vidéo Mortal Kombat.

Titres 

 Johnny s'en va-t-en guerre (Johnny Got His Gun) roman de Dalton Trumbo (1939), version cinématographique réalisée par le même en 1971. Grand prix spécial du jury et Prix de la Critique internationale au Festival de Cannes ;
 Johnny Guitare (Johnny Guitar), film américain réalisé par Nicholas Ray, sorti le  ;
 D'où viens-tu Johnny ?, film français réalisé par Noël Howard, sorti en 1963 ; tout comme la BO diffusée sur un disque éponyme ;
 Johnny Hazard, personnage de comic strip américain créé par Frank Robbins ;
 Johnny, Johnny, chanson de Jeanne Mas (1985) ;
 Johnny, chanson de System of a Down indépendante publiée uniquement en CD single ;
 Johnny : chanson et album de Vaya Con Dios ;
 Johnny, album posthume de Johnny Hallyday, sorti en 2019.
Johnny, un court métrage de Jerome Casanova, sorti en 2018.

Autres 
 Johnny, un des noms anglais de la chemise d'hôpital, un long vêtement ample porté dans un hôpital par une personne qui pratique ou subit une opération chirurgicale
 Réseau Johnny, un réseau de résistance (Seconde Guerre mondiale, Bretagne)

Références

Prénom masculin